Le Spartan est un véhicule de transport de troupes blindé à roues.

Historique 
C'est un véhicule conçu par Streit Group et fabriqué par KrAZ sous license sur une base de châssis Ford.

Pays utilisateurs

Notes et références

Voir aussi 
 Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked).

Bibliographie

Liens externes 
 site officiel de Kraz

Spartan
Véhicule blindé de transport de troupes
Spartan